Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1992/93 zum 59. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung lautete nach dem Bewerbssponsor der Austria-Tabak-Werke „ÖFB Memphis Cup“.

Pokalsieger wurde vor 12.000 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion der FC Wacker Innsbruck durch einen 3:1 (1:0)-Sieg über den SK Rapid Wien. Es war dies der sechste Cuptitel der Tiroler. Titelverteidiger FK Austria Wien schied im Viertelfinale gegen den FC Admira/Wacker aus.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1992/93 (abgerufen am 29. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1992/93/ (abgerufen am 29. September 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1992/93/ (abgerufen am 29. September 2016)

1992
Fußballsaison 1992/93